Vedres Csaba és a Kairosz kvartett, röviden Kairosz 2004 novemberében alakult öttagú zenekar.

A Kairosz célja hallgatható kortárs ún. „komolyzenei” darabok előadása. Meggyőződésük, hogy a kortárs komolyzene válságából az egyik lehetséges kifelé vezető út a rocknak, mint zenei köznyelvnek a magas kultúrába való felemelése.

Éppen ebből adódik a Kairosz felemás helyzete is. Akik zenéjükre kikapcsolódni, szórakozni szeretnének, nem találják meg a számításukat, hiszen a Kairosz zenéje szórakoztató vagy háttérzenére egyaránt alkalmatlan. Akik viszont „komolyzenére” szeretnének eljönni, szintén csalódnak, hiszen Mozart, Schubert vagy Bartók művei nem szerepelnek a műsorukon.

A Kairosz hosszú távú célja az, hogy a Brodsky ill. a Kronos Quartethez hasonló „köztes” helyet foglaljon el a zenei életben.

A zenekar tagjai 
2005. június óta az együttes tagjai:
 Gyermán Júlia – hegedű
 Molnár Zsófia – hegedű
 Cs. Nagy Tamás – brácsa
 Sipos Gergő – cselló
 Vedres Csaba – billentyűs hangszerek
Az együttes alakulásakor brácsán Fodor Tamás játszott, 2005 tavaszán pedig rövid ideig Móré László.

Diszkográfia 
 Áldott idő (2006)
 Tisztelet Chick Coreának (2007)

Hivatkozások 
 Vedres Csaba (ill. a Kairosz kvartett) honlapja

Magyar együttesek